Mužská čtyřhra Moselle Open 2018 probíhala ve druhé polovině září 2018. Do deblové soutěže metského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl francouzský pár Julien Benneteau a Édouard Roger-Vasselin, jehož členové nestartovali společně. Benneteau se rozhodl turnaje nezúčastnit. Spoluhráčem Rogera-Vasselina se stal Mahut.

Vítězem se stal nejvýše nasazený pár Francouzů Nicolas Mahut a Édouard Roger-Vasselin, který ve finále za 58 minut zdolal britskou, čtvrtou nasazenou bratrskou dvojici Kena a Neala Skupských po dvousetovém průběhu 6–1 a 7–5. Francouzi v utkání dominovali na servisu, když z 29 míčů na podání ztratili pouze jediný. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali pátou společnou trofej. Mahut vybojoval dvacátý třetí deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Rogera-Vasselina to bylo patnácté takové turnajové vítězství. Jako pár vyhráli Moselle Open podruhé v kariéře a každý z nich si připsal čtvrtý individuální metský triumf. Zároveň se stali devátou ryze francouzskou dvojicí, která turnaj ovládla.

Nasazení párů 
  Nicolas Mahut /  Édouard Roger-Vasselin (vítězové)
  Ajsám Kúreší /  Artem Sitak (1. kolo)
  Wesley Koolhof /  Andrés Molteni (semifinále)
  Ken Skupski /  Neal Skupski (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Moselle Open
Tenis ve Francii v roce 2018
ATP World Tour 2018